Rasa de Montraveta (Llobera), afluent per la dreta del Barranc de Comadòria (Llobera, Solsonès)
 Rasa de Montraveta (Torà), torrent afluent per la dreta de la Riera de Llanera